Die 1. jugoslawische Fußballliga 1974/75 war die 46. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 18. August 1974 und endete am 29. Juni 1975.

Hajduk Split konnte das Double aus dem Vorjahr wiederholen.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1974/75